15 Pułk Ułanów (Szlezwicko-Holsztyński) – pułk kawalerii niemieckiej, sformowany 27 września 1866; garnizon: Saarburg
 15 Pułk Ułanów Księstwa Warszawskiego – pułk kawalerii polskiej
 15 Pułk Ułanów Poznańskich – pułk kawalerii polskiej
 15 Pułk Ułanów Poznańskich – pułk rozpoznawczy, potem pancerny Polskich sił Zbrojnych (1942−1947)